Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1998 im Herreneinzel im Badminton.

Ergebnisse

1. Runde 
  Mohd Salleh Huzaini –  Filivai Molia: 15-3, 15-8
  Neale Woodroffe –  Roy Paul jr.: 5-15, 17-14, 15-8
  Michael Adams –  Andre Stewart: 15-3, 15-12
  Robert Richards –  Burty Molia: 15-4, 15-1
  Denis Constantin –  Sheldon Caldeira: 15-10, 15-0
  Subhash Janaka de Silva –  Mark Leadbeater: 15-5, 15-8
  Daron Dasent –  Stanley Pitiri Mwangulu: 15-4, 15-3
  Leslie Dewart –  Sebastiao Chicuana: 15-0, 15-7
  Peter Knowles –  Emmanuel Kebairejang: 15-5, 15-3
  Kambar Amran –  Tebogo Ofentse: 15-1, 15-0
  John Leung –  Mohamed Sharath: 15-2, 15-5
  Junid Mohamad –  Anthony Arthur: 15-10, 15-4
  David Geddes –  Alexander Ayim: 15-9, 15-6
  Mubanga Kaite –  Harold Ndaba: 15-4, 15-5
  Darren Le Tissier –  Darron Charles: 15-9, 15-6

2. Runde 
  Michael Watt –  Michael Adams: 15-7, 15-10
  Richard Vaughan –  Subhash Janaka de Silva: 15-0, 6-0
  Mike Beres –  Roger Ghee Lung Fong: 15-1, 15-0
  Geoffrey Bellingham –  Charles Mensah: 15-1, 15-2
  Awang Amran Kambar –  Stephan Beeharry: 15-7, 14-17, 15-10
  Peter Knowles –  Bruce Topping: 15-2, 15-3
  Charles William –  Anil Seepaul: 15-11, 15-6
  John Leung –  Édouard Clarisse: 15-5, 15-4
  Abhinn Shyam Gupta –  Denis Constantin: 15-9, 15-12
  Neale Woodroffe –  Ahmad Riyaz: 15-6, 15-3
  Bruce Flockhart –  Thushara Edirisinghe: 15-8, 15-13
  Manjula Fernando –  Darren Le Tissier: 6-15, 15-7, 15-5
  Bobby Milroy –  Nathan Malpass: 15-12, 16-17, 15-3
  Nick Hall –  Mamdhoon Rasheed: 15-3, 15-1
  Jim Mailer –  Robert Richards: 15-8, 15-13
  Mubanga Kaite –  Ryan Fong: 15-3, 15-4
  Bradley Graham –  Mohd Salleh Huzaini: 15-8, 15-9
  David Geddes –  Ermadena Haji Talip: 15-7, 15-9
  William Chater –  Geraint Lewis: w.o.
  Ong Rae Mun –  Johan Kleingeld: 15-12, 12-15, 15-2
  Wajid Ali Chaudhry –  Junid Mohamad: 9-11
  David Gilmour –  Stanley Pitiri Mwangulu: 15-12, 15-11

3. Runde 
  Wong Choong Hann –  Michael Watt: 15-6, 15-9
  Richard Vaughan –  Mike Beres: 15-7, 15-6
  Mark Constable – 
  Geoffrey Bellingham –  Awang Amran Kambar: 15-2, 15-2
  Pullela Gopichand –  Peter Knowles: 15-11, 15-13
  Mirza Ali Yar Beg –  Charles Williams: 15-6, 15-6
  John Leung - 
  Stuart Brehaut - 
  Yong Hock Kin –  Abhinn Shyam Gupta: 15-4, 15-4
  Geraint Lewis –  Neale Woodroffe: 15-4, 14-4
  Bruce Flockhart - 
  Bobby Milroy - 
  Darren Hall –  Manjula Fernando: 15-6, 15-5
  Nikhil Kanetkar –  Jim Mailer: 15-5, 15-4
  Nick Hall –  Wajid Ali Chaudhry: 15-3, 15-3
  Stuart Arthur –  Ong Rae Mun: 15-10, 15-10

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

Badminton
1998
Badminton 1998
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur